Премия Брэма Стокера за лучший сценарий — награда, вручаемая Ассоциацией сценаристов ужасов (HWA) за "превосходные достижения" в жанре ужасов за лучший сценарий.

Победители и номинанты
Эта категория существовала с 1998 по 2004 год. Она была повторно введена в 2011 году. Номинант(ы) перечислены ниже победителя(ей) за каждый год.

Примечания

Ссылки 
 Stoker Award on the HWA web page
 Graphical listing of all Bram Stoker award winners and nominees 

Премии фантастам
Брэм Стокер
Премии за сценарий